Белия камък може да се отнася за:

 Белия камък – квартал на Кюстендил;
 Белия камък – защитена местност в България.